Gian Primo Giardi – ex cestista e allenatore di pallacanestro sammarinese
 Gianfranco Giardi – ex tiratore a segno sammarinese
 Osvalda Giardi – altista e multiplista italiana
 Mattia Giardi – calciatore sammarinese